Mädchenturm steht für:
 Leanderturm, Leuchtturm in Istanbul
 Mägdeturm, Wehrturm in Tallinn